Hacklbach ist ein Gewässername:

 Hacklbach (Flanitz), linker Zufluss der Flanitz nahe Reifberg, Gemeinde Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Hacklbach (Fritzbach), rechter Zufluss vom Leckkogel des Fritzbachs vor Neuberg, Gemeinde Filzmoos, Bezirk St. Johann, Land Salzburg
 Hacklbach (Mürz), linker Zufluss vom Suppenberg der Mürz in Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark